Seibersbach ist ein geographischer Name:

 Seibersbach, Ortsgemeinde im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Seibersbach (Guldenbach), rechter Zufluss des Guldenbachs zwischen Daxweiler und Stromberg, beide Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Seibersbach (Nahe), linker Zufluss der Nahe (zum Rhein) am ehemaligen Bahnhof von Waldböckelheim, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Seibertsbach
 Siebersbach